La finale de la Ligue des champions de la CAF 2015 est un match de football disputé en aller-retour, opposant l'équipe algérienne de l'USM Alger, à l'équipe congolaise du TP Mazembe. Les rencontres sont jouées le  au Stade Omar-Hamadi de Bologhine, en Algérie, puis le  au Stade TP Mazembe de Lubumbashi, en RD Congo.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe de la confédération 2015

Lien externe 
Page officielle de la Ligue des champions de la CAF 2015

Notes et références 

2015
Football en 2015
Sport en octobre 2015
Sport en novembre 2015
Football en Algérie en 2015
2015 en république démocratique du Congo